Wacław Czyżewski (1931–2006) – polski leśnik i polityk, poseł na Sejm PRL
 Wacław Czyżewski (1917–2002) – generał Sił Zbrojnych PRL